Фёдор Тя́пкин:
 Тяпкин, Фёдор Александрович (1912—1992) — советский режиссёр документального кино.
 Тяпкин, Фёдор Фёдорович (1915—1978) — Герой Социалистического Труда.